Bewegingslijn, een arabesk, ook wel spanningsboog of bewegingscurve, in de architectuur en de beeldende kunst 
Bewegingslijn, tekentechniek om beweging te suggereren